Ifly steht für:
 I-Fly, russische Fluggesellschaft

Ifly steht als Abkürzung für:
 International Federation of Liberal Youth, Zusammenschluss liberaler Jugendorganisationen weltweit

Abkürzung